Overoraptor chimentoi  es la única especie conocida del género extinto Overoraptor ("raptor overo"), dinosaurio terópodo paraviano que vivió a mediados del período Cretácico hace aproximadamente entre 97 a 93 millones de años durante el Cenomaniense al Turoniense, en lo que es hoy Sudamérica. Estaba estrechamente relacionado con el Rahonavis de Madagascar. Fue hallado en depósitos de la Formación Huincul, y vivió durante el Cretácico superior en el bloque continental Gondwana, actual provincia de Río Negro, Argentina. 

El nombre genérico Overoraptor deriva de overo, por las características de sus huesos, conservados en un patrón de color blanco y negro. El nombre específico, chimentoi, es en honor al Dr. Roberto Nicolás Chimento, quien descubrió los restos.

A pesar de que el holotipo es muy fragmentario, exhibe una combinación inusual de características que revela una novedosa posición filogenética. La extremidad anterior muestra una morfología similar a la de las aves, que incluye, entre otros, un cúbito fuerte; mientras que el miembro posterior estaría adaptado para correr. Se observa además una uña falciforme o "en forma de hoz", semejante a la del dromeosaurio. Estas características que presentan sus miembros son compartidas con el Rahonavis, también de Gondwana, por lo cual se considera que ambos son taxones estrechamente relacionados. Los restos de Overoraptor fueron hallados en la Formación Huincul, una unidad geológica estudiada en profundidad recientemente. Overoraptor convivió con terópodos, como el noasaurus Huinculsaurus, con abelisáuridos, como Skorpiovenator, Ilokelesia y Tralkasaurus, con carcarodontosáuridos, como Mapusaurus y con terópodos indeterminados, como Gualicho y Aoniraptor. Los saurópodos estuvieron representados por los rebaquisáuridos Cathartesaura y Limaysaurus, los titanosaurios Argentinosaurus y Choconsaurus y algunas especies aún no determinadas. Entre los ornitisquios se hallaron iguanodontes no identificados.

El análisis filogenético situó en una posición novedosa al Overoraptor y al Rahonavis, excluyéndolos de los clados Unenlagiidae y Avialae, dentro de los cuales se solía clasificar al Rahonavis. Sus cladogramas se detallan a continuación, y se incluyen los nombres de los clados por definición:

Los especímenes del holotipo MPCA-Pv 805 y del paratipo MPCA-Pv 818 de Overoraptor chimentoi fueron hallados en una cantera con un diámetro de 1,5 m y una profundidad de 0,30 m, al sur del embalse Ezequiel Ramos Mexía, en la provincia de Río Negro. En el lugar también se encontraron huesos desarticulados de cocodrilos y tortugas. Algunos de estos materiales habían sido asignados a Unenlagiinae (Motta et al. 2016). Sin embargo, cuando se analizó esta nueva especie, se llegó a la conclusión de que tiene parentesco cercano con la especie Rahonavis proveniente de Madagascar. Estas dos especies tenían el pie de tipo raptor y brazos similares a las alas de las aves cuyas características estaban ausentes en los unenlágidos y velocirraptores del hemisferio norte. Dichas características indicarían que estas dos especies podrían pertenecer a un nuevo grupo de paravianos corredores, que sería más cercano filogenéticamente a las aves que a los raptores.

Overoraptor chimentoi era un terópodo grácil que medía aproximadamente 1,3 m de largo, con brazos y patas largas. El miembro posterior presentaba rasgos muy similares a los de los animales corredores, lo que indica que era muy veloz. Además, las patas tenían una gran garra curvada y filosa en el segundo dedo al igual que los unenlágidos. Sin embargo, en el estudio anatómico de los huesos de los brazos, los investigadores observaron que compartía características con las aves que no tienen otros dinosaurios raptores. Este hallazgo arroja luz sobre la transición evolutiva entre los raptores (bípedos y carnívoros) y las aves y abre la posibilidad de un nuevo grupo de paravianos que habitaban en África y América del Sur.

Como es patrimonio de Río Negro, los restos de este dinosaurio serán enviados al Museo Provincial Carlos Ameghino de Cipolletti una vez concluido el estudio.

Referencias 

Maniraptora
Fósiles de Argentina